Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VII principe di Carbognano – nobile italiano
 Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, VIII principe di Carbognano – politico, imprenditore ed editore italiano
 Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra, noto come Urbano Barberini – attore italiano
 Urbano Barberini Colonna di Sciarra, VI principe di Carbognano – nobile italiano